Il singolare del torneo di tennis Tokyo Tennis Classic 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Robert Lutz che ha battuto in finale Stan Smith 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 John Alexander (semifinali)
 Mark Cox (semifinali)
 Harold Solomon (quarti di finale)
 Dick Stockton (quarti di finale)

 Stan Smith (finale)
 Phil Dent (primo turno)
 Robert Lutz (Campione)
 Marty Riessen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Tennis Classic 1975